Бєлобородова — російське прізвище, жіночий варіант прізвища , а також топонім.

Прізвище 
</Noinclude>
 Бєлобородова Ніна Борисівна (1931-1995) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Бєлобородова (Лисенко) Тетяна Вікторівна (. 1983) — російська метальниця молота. 
 Топонім 
 Бєлобородова — село в Черемхівському районі Іркутської області Росії.